Luisa de Hesse-Kassel (7 de septiembre de 1817, Kassel - 29 de septiembre de 1898, Bernstorff) fue una landgravina alemana y a partir del 15 de noviembre de 1863, Reina consorte de Dinamarca como esposa de Cristián IX de Dinamarca.

Fue la madre de la reina Alejandra del Reino Unido, esposa del rey Eduardo VII, hijo de la reina Victoria, así como de la emperatriz María Fiodorovna de Rusia, esposa de Alejandro III y del rey Jorge I de Grecia. Fue apodada La suegra de Europa.

Biografía

Juventud 

Louise pasó su infancia y juventud en Copenhague, donde sus padres primero tuvieron una mansión en Sankt Guillermo, y luego vivieron en el Palacio de Frederik VIII (Palacio de Brockdorff). Luisa, sus tres hermanas y un hermano, el príncipe Federico, recibieron una educación principesca típica. Además, Luisa recibió una educación danesa versátil para niñas.

Era sobrina por vía materna del rey Cristián VIII de Dinamarca, El Rey solo tenía un hijo que le sucediera, el futuro Federico VII de Dinamarca quien no tenía descendencia ya que había protagonizado un escandaloso divorcio y vivía sin estar casado con una noble danesa con lo cual toda la descendencia que pudiera tener quedaba excluida de la sucesión. Por lo tanto, Luisa estaba muy cerca de la sucesión al trono tras varios príncipes que eran ancianos y no tenían hijos. Cuando eran niños, su hermano Federico, sus hermanas y ella eran los parientes más cercanos del rey Cristián VIII que probablemente tendrían herederos. Era fácil ver que la sucesión agnática del rey Federico III de Dinamarca probablemente se extinguiría en  una generación. Luisa disfrutaba de las disposiciones sucesorias danesas (según una ley Semi-Sálica), que posibilitaba la sucesión femenina en el caso de que la línea masculina se extinguiera. Sin embargo,ella y sus hermanos no eran descendientes agnósticos de la Casa de Oldenburgo o los duques de Schleswig-Holstein, por lo que no eran elegibles para heredar los ducados gemelos, ya que existían una serie de líneas agnósticas elegibles para heredar esos territorios.

Matrimonio 
Luisa se casó en el palacio de Amalienborg en Copenhague el 26 de mayo de 1842 con su primo segundo el príncipe Cristián de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg, que sería elegido como príncipe heredero de Dinamarca en 1847 y más tarde ascendió al trono como Cristián IX. El matrimonio reforzó en gran medida los derechos de Cristián para asegurar el trono danés, ya que unía a dos príncipes cuyos hijos tendrían una conexión mejorada con los antiguos linajes de la monarquía danesa. Luisa y Cristián vivieron una vida familiar tranquila. La madre y los hermanos de Luisa renunciaron a sus derechos al trono danés por ella. La propia Luisa a su vez renunció a sus derechos al trono por su esposo. En 1852, esta orden de sucesión fue confirmada por los países nórdicos y las potencias extranjeras en Londres. 

El 3 de julio de 1853, el rey Federico VII confirmó esta sucesión. Por ese acto, Luisa y Cristián se convirtieron en los príncipes herederos de Dinamarca. Luisa mantuvo una tensa relación con el rey Federico VII, quien contradijo la sucesión de su esposo, y cuyo matrimonio con la no real Louise Rasmussen no aprobaba. Por lo tanto, el rey y los príncipes herederos no se veían muy a menudo.

Aunque la sucesión a la corona danesa estaba decidida, no así la afirmación de Dinamarca sobre los ducados gemelos de Schleswig y Holstein. La ley sucesoria de Holstein era sálica y no se podía aceptar tan fácilmente la sucesión en Cristián mientras los Augustemburgo sobrevivieran y Prusia se ofreciera como el campeón internacional del nacionalismo alemán. El resultado de este conflicto fue la Segunda Guerra de Schleswig.

Reina de Dinamarca 
El 15 de noviembre de 1863, Luisa y Cristián se convirtieron en reyes de Dinamarca. La relación entre los monarcas parece haber sido al menos parcialmente un matrimonio de amor, y se describe como feliz: ella lo apoyó en su lucha por ser reconocido como heredero al trono de Dinamarca, y la pareja se apegó fuertemente el uno al otro durante los años de lucha de sucesión. Se dice que su lealtad fue de gran importancia para él y que dependía de su criterio, juicio y fuerza psicológica, todos los cuales eran considerados superiores a los suyos. Su estilo de vida se describe como simple y puritano, y como esto se adapta a la visión contemporánea de una vida familiar ejemplar, la familia real fue considerada como un modelo moralmente correcto. Debido a esto, el embarazo de su hija soltera Thyra en 1870 se convirtió en una carga; Luisa tomó el control de la situación y la escondió del conocimiento público enviando a la princesa a dar a luz en el extranjero, manteniendo todo el asunto en un secreto familiar. 
 
Como reina, Luisa vivió una vida aislada del pueblo y no buscó una relación o reconocimiento público. Ella no tomó parte en los asuntos de Estado; sus intereses políticos se centraron en los matrimonios dinásticos arreglados de sus hijos y se vieron afectados por sus puntos de vista antialemanes. Los exitosos matrimonios que organizó para sus hijos aseguraron el estatus internacional de la dinastía danesa, relacionándola con Gran Bretaña, Rusia, Suecia y Grecia. Conocida como "La Suegra de Europa", sus reuniones familiares anuales en Bernstorff y Fredensborg atraían la atención cada año y la convirtieron en un símbolo popular de la vida familiar. Los acontecimientos significativos en su vida incluyeron su aniversario de bodas el 26 de mayo de 1867, cuando recibió grandes elogios públicos; su celebración de cumpleaños de 1887; el aniversario de la boda de 1892, y su 80 cumpleaños en 1897. 

El gran éxito dinástico de los seis hijos de Luisa fue en gran medida el resultado de las propias ambiciones de la reina, en lugar de los esfuerzos de Cristián IX. Algunos han comparado las capacidades dinásticas de Luisa con las de la reina Victoria. 

Estaba interesada en la música y la pintura. Actuó como mecenas de artistas como Elisabeth Jerichau-Baumann. Algunas de las pinturas propias de Luisa fueron exhibidas y dadas como regalos a los miembros de otras dinastías reales. 

Luisa llegó a apoyar 26 organizaciones benéficas diferentes. Entre ellos se encontraban el Vallø stift; Kronprinsesse Louises praktiske Tjenestepigeskole (La Escuela de Niñas Sirvientes de la Princesa Heredera Luisa) y el  Dronning Louises Børnehospital (Hospital de Niños de la Reina Louise). En 1857, fundó la Louisestiftelsen (Fundación Louise), un orfanato para niñas con el propósito de elevarlas a una vida de empleadas domésticas, lo que ilustró sus ideales profundamente conservadores. Su proyecto más conocido, y que ella misma se refirió como el más importante, fue el Diakonissestiftelsen (La Fundación Deaconess) en 1863, que introdujo la profesión de diácones en Dinamarca. En 1891, inició la Foreningen til Oprettelse af Friskoleb-rneasyler i Kbh.s Arbejderkvarter (Fundación para el establecimiento de los asilos de escuelas Charter en los barrios laborales de Copenhague). Fundó la Fundación Bel-nnings- og Fors-rgelsesforeningen (La Fundación de Recompensa y Autoapoyo) en 1881, apoyada por las empleadas domésticas proporcionando ayuda financiera a los enfermos, durante el desempleo y en la jubilación. Luisa era profundamente conservadora, y su trabajo caritativo ha sido interpretado como miedo al socialismo y al creciente movimiento obrero. 

En sus últimos años, quedó sorda, y sus necesidades fueron atendidas por dos diáconesas de la institución que fundó. Luisa fue reina durante 35 años, más que cualquier otra reina danesa antes que ella. 

A su muerte a los 81 años en 1898 rodeada por su extensa familia, fue enterrada en la Catedral de Roskilde, cerca de Copenhague.

Descendientes 
De su matrimonio con el rey Cristián IX de Dinamarca (1818-1906) tuvo los siguientes hijos:

Órdenes 

 Dama de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto. ( Reino Unido)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 The Danish monarchy
 Como Cristian IX recibió la sucesión del trono de Dinamarca

Reinas consortes de Dinamarca con los Glücksburg
Kobmendenses
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Nacidos en Kassel
Nobles sordos
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Casa de Hesse-Kassel
Landgravinas de Hesse-Kassel
Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Mujeres de la época victoriana
Damas de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Damas grandes cruces de la Orden imperial de San Carlos
Damas de la Orden del León dorado
Reinas consortes de Dinamarca del siglo XIX